Анто́нис Фо́цис (; род. 1 апреля 1981 года в Афинах, Греция) — греческий профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Илисиакос».

Карьера

Европа 
Фоцис начал свою профессиональную карьеру в 1996 году в клубе «Илисиакос». В 1997 году он перешёл в «Панатинаикос». В составе «Панатинаикоса» он выиграл Евролигу в сезоне 1999/2000. В 2003 году он перешёл в мадридский «Реал».
С 2005 по 2008 год играл за московское «Динамо».

В 2008 году вернулся «Панатинаикос», с которым в 2009 году выиграл Евролигу.

В июле 2011 подписал двухлетний контракт с командой «Олимпия Милан». После двух сезонов в Италии в третий раз вернулся в «Панатинаикос», подписав с ним контракт на 3 года.

НБА 
На драфте НБА 2001 года Фоцис был выбран под 47-м номером командой «Мемфис Гриззлис», за которую отыграл один сезон (2001/2002). Фоцис принял участие в 28 играх, в среднем набирал 3,9 очков и делал 2,2 подборов. 19 января 2002 года в игре против «Орландо Мэджик» набрал 21 очко.

Сборная Греции 
Антонис Фоцис является игроком национальной сборной Греции, в составе которой стал чемпионом Европы 2005, завоевал серебро на чемпионате мира 2006 и бронзу на чемпионате Европы 2009.

Клубная карьера 
 Чемпион Греции (10): 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2009, 2010, 2011, 2014, 2017.
 Чемпион Евролиги (3): 2000, 2009, 2011.
 Обладатель Кубка Греции (6): 2003, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017.
 Чемпион Испании (2005).
 Обладатель Кубка УЛЕБ (2006).
 Является рекордсменом Евролиги по количеству подборов в одном матче (24).

Сборная Греции 
 Бронзовый призёр чемпионата мира 1998 (до 18 лет).
 Победитель турнира Акрополис (9): (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013).
 MVP турнира Акрополис (3): (2002, 2009, 2011).
 Чемпион Европы: 2005.
 Обладатель Кубка Станковича: 2006.
 Серебряный призёр Чемпионата мира: 2006.
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2009.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 NBA.com Profile
 NBA.com Historical Profile
 NBA Career Stats at Basketball-Reference.com
 Euroleague.net Profile
 FIBA World Championship Profile
 EuroBasket Profile
 Draftexpress.com Profile
 Dynamo Moscow Profile
 Interbasket.net Greek Prospects
 Неофициальный сайт Антониса Фоциса

Баскетболисты Греции
Баскетболисты НБА
Игроки БК «Илисиакос»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки сборной Греции по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по баскетболу